Schuschnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schuschnigg (1833–1911), österreichischer Offizier

 Kurt Schuschnigg (1897–1977), österreichischer Politiker, bis März 1938 österreichischer Bundeskanzler 
 Herma Schuschnigg (1901–1935), erste Gattin von Kurt Schuschnigg

Siehe auch:
 Schuschnig